Sagrario Gómez Seco (Santander, España, 19 de marzo de 1912 - Ciudad de México, 14 de junio de 1989), fue una actriz española-mexicana que trabajó como primera actriz de teatro y como personaje de reparto en el cine de la Época de Oro del cine mexicano. Esposa del gran actor mexicano Fernando Soler.

Biografía

Durante años fue primera actriz de la compañía de Fernando Soler, donde interpretó numerosos papeles de drama y comedia que le valieron el reconocimiento de la prensa y el público.

Debutó como tonadillera en Madrid y poco tiempo después emprendió una gira por Latinoamérica que le hizo visitar por primera vez a México en 1922. En esa ocasión se presentó en el teatro Ideal. 

Durante su regreso de España, conoció en La Habana al actor Fernando Soler, hecho que le abrió las puertas-}, para que algunos años después regresara a trabajar a México. 

Fallece una década después que su esposo Fernando Soler, un 14 de junio de 1989 en la Cd de México, fue sepultada en la misma tumba en el panteón jardín

Carrera

En el Teatro 

Entre las actrices de la Compañía Soler, Sagra del Río era una delicada ingenua, siempre a tono, quien de inmediato capturó la atención del espectador. En años atrás, había debutado en el teatro Ideal como "diseuse española y genial actriz del couplé" en los intermedios de "películas de gran arte", como rezaba la publicidad de los periódicos. Su permanencia en el teatro Ideal fue muy corta: tres días y desapareció junto con los intentos de hacer cine en aquel espacio teatral. Sagra del Río sería, por muchos años, compañera en la escena y en la vida de Fernando Soler como su esposa. 

En 1933 debutó como parte de la Compañía Dramática "Fernando Soler" con La frescura de la fuente, a la que siguieron decenas de obras, entre las que destacaron Muchachas de uniforme (1933) y El amigo Teddy (1935).

Otras de las obras que interpretó fueron: Che Isidoriño, Crimen y castigo (todas en 1933), Sangre azul, Los mercaderes de la gloria, Nada más que la verdad, Papá soltero, La moral de estos tiempos, El sexo débil, El balcón de la felicidad, Fanny , Yo quiero ser feliz (1934); El alma de Nicolas Snyders, El discurso de premios, Pluma en el viento, El archiduque y El camarero, Las bodas de plata, Camaradas, Don Juan Tenorio, El Príncipe idiota, Escrúpulos, (1935); Prohibido suicidarse en primavera, La familia real, Así es la vida (1937); y El círculo de yeso (1940).

En el cine 

 1946 - Una virgen moderna 
 1944 - Como todas las madres

Referencias

Enlaces externos 
 
 Reliquias Ideológicas 2010 Letra R
 Club de Fanes de Don Fernando Soler

Actrices de la Época de oro del cine mexicano
Nacidos en Santander (España)
Emigrantes españoles hacia México